Матвей Петрович Бакин (1869 — после 1916) — врач-хирург, депутат Государственной думы III созыва от Вятской губернии.

Биография 
Русский, православный, казак по происхождению.

Образование 
Окончил Оренбургскую духовную семинарию и Казанскую духовную академию. После поступил на медицинский факультет Казанского университета, который окончил в 1900 году.

Врачебная карьера 
В 1900 году претендовал на место врача в Челябинской городской больнице, но ему было отказано в связи с отсутствием стажа и опыта. С того же 1900 года три года проработал ординатором факультетской хирургической клиники Казанского университета. Служил врачом в земстве уезда Малмыжского уезда Вятской губернии. Заведующий хирургическим отделением городской мамлыжской больницы  с жалованием 1800 рублей в год. В Русско-японскую войну около года служил в Красном Кресте, заведуя сначала одним из подвижных госпиталей, а затем временно канцелярией главноуполномоченного южного района в Мукдене и тоже временно исполняющего должность заведующего медицинского частью этого района. В 1905 году, вернувшись в Россию, снова поступил на место врача в Мамлыже.

Работа в Государственной Думе 
Был выборщиком при выборах в Думу II созыва, но избран не был.

14 октября 1907 года избран в Государственной думы III созыва от общего состава выборщиков Вятского губернского избирательного собрания. Вошёл в состав конституционно-демократической фракции. Член думских комиссий по рыболовству, по исполнению государственной росписи доходов и расходов, по рабочему вопросу. Поставил подпись под законопроектом «О наделении безземельных и малоземельных крестьян землёй», «Об обеспечении отдыха торгово-промышленных служащих», «О распространении земского положения на Область войска Донского», «О введении земства в Сибири», «О порто-франко в устьях Оби и Енисея», «Об учреждении землеустроительных комиссий в степных областях».

После Государственной Думы 
В 1911 году Бакину (ещё депутату Государственной Думы) было дано разрешение на постройку собственного деревянного дома в Челябинске на 6 комнат в 42 квартале (усадьба 653) по улице Мастерской площадью 40 квадратных сажень. С июня  1912 года и до 8 февраля 1914 года М. П. Бакин вёл частный хирургический прием в своём доме по адресу Челябинск, ул. Мастерская, д. 51.

Занимался и общественной работой. 18 мая 1914 года в Народном доме под председательством Бакина прошло собрание сочувствующих содержимой на счет общественных пожертвований школы рукоделия. Бакин вошёл в комиссию для выработки устава и положения о школе вместе с Боровковой, Агаповой, Заплатиной, Бакалинской, Сервилиным и Букреевым.

В Уральском торгово-промышленном адрес–календаре за 1915 год Бакин числится вольнопрактикующим врачом в Челябинске, но иных сведений о деятельности в Челябинске во время Первой мировой войны нет.

В 1916 году служил старшим врачом третьего подвижного лазарета Красного Креста на Кавказском фронте, в частности, был занят приёмом ассирийских беженцев в районах Дильмана и Хосрова. В Российском медицинском списке упоминается вплоть до 1916 года.

Дальнейшая судьба и дата смерти неизвестны.

Семья 
 Жена  — Екатерина Петровна Бакина, урождённая ? (1870—?). Медицинское образование получила в Лозаннском университете. Государственные экзамены сдала при Императорском Казанском университете. С 1904 года врач женской прогимназии в городской больнице города Малмыж Вятской губернии, земской врач в селе Цыпья Малмыжского уезда. С 1908 года вольнопрактикующий врач (женские и детские болезни) в Санкт-Петербурге. С 15 мая 1910 года по 1917 год  — второй врач Челябинской городской больницы, одновременно состояла врачом во 2-м  женском епархиальном училище  и преподавала гигиену в Челябинской женской гимназии. В 1924 году врач в амбулатории по внутренним и женским болезням в Горской республике. О детях Бакиных сведений нет.

Литература 
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Третий созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1909. С. 66.
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1910. Табл. 43.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 33.

Архивы 
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278, Опись 9. Дело 43.

Примечания 

Персоналии, чья дата смерти не установлена
Хирурги Российской империи
Выпускники медицинского факультета Казанского университета
Кадеты
Земские врачи
Оренбургские казаки
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Выпускники Оренбургской духовной семинарии
Выпускники Казанской духовной академии